Тумуту́к () — село в Азнакаевском районе Татарстана, административный центр Тумутукского сельского поселения.

Крупнейший сельский населённый пункт района. В начале 1930-х — административный центр района.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Ик в 18 км к северо-востоку от города Азнакаево. По реке в этом месте проходит граница с Башкортостаном.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзового века, о чём свидетельствует археологический памятник — стоянка срубной культуры.

Село Тумутук основано в XVIII веке. С момента основания, то есть с XVIII века и до первой половины XIX века село имело сложный этно-сословный состав населения: башкиры-вотчинники Юрмийской волости, башкиры-припущенники других волостей, тептяри, ясачные татары, позже — государственные крестьяне. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, были распространены пчеловодство, кузнечный, ювелирный, кожевенный, шерстобитный и санный промыслы.

Тумутук являлся поселением башкир-вотчинников Юрмийской волости, будучи собственниками башкиры-вотчинники свободно распоряжались своими земельными угодьями и тептяри «были припущены башкирами-вотчинниками без всяких договоров более 150 лет (назад)», примерно в 1684—1690 годах. Известно с 1750 года.

Согласно материалам IV ревизии (1782 год) в селении проживали 44 души мужского пола тептярей, входивших в команду старшины Аитмамбета Ишметева. Кроме них в селении были учтены ясачные татары в количестве 9 душ мужского пола. Ещё 6 ревизских душ ясачных татар проживали в Верхнем Тумутуке.

В 1795 году были учтены 88 башкир, 95 тептярей, 138 ясачных татар. В 1816 году при 32 дворах проживали 181 башкир; 64 тептяря (10 дворов), 97 ревизских душ государственных крестьян, 17 ревизских душ башкир-припущенников; в 1834 году башкир мужского пола насчитывалось 99 человек; тептярей — 87, в 1850 году башкир было 127, тептярей — 120, государственных крестьян — 131, 31 ревизская душа башкир-припущенников; в 1859 году 164 башкира, 140 тептярей, 164 государственных крестьянина, 53 башкира-припущенников. 

По сведениям 1886 года, в селе действовало медресе, имевшее 7 зданий, в нём обучалось более 300 шакирдов. Здесь несколько лет преподавал писатель Таджетдин Ялчыгул, в 1875—1885 годах учился писатель, педагог Закир Хади. В начале XX века в селе располагалось волостное правление, действовали 3 мечети, медресе, 2 мектеба, земская почтовая станция, базар по вторникам. В 1912 году в селе было открыто русско-татарское земское училище (разместилось в доме учителя Ш. Ш. Адылова, выпускника Оренбургской татарской учительской школы). В этот период земельный надел сельской общины составлял 5160 десятин.

До 1920 года село являлось центром Тумутукской волости Бугульминского уезда Самарской губернии, с 1920 года — в составе Бугульминского кантона ТатАССР.

Являлось административным центром района (в то время район назывался Тумутукский) со дня его образования 10 августа 1930 года и до 20 октября 1931 года, когда райцентр был перенесён в село Азнакаево, вследствие чего район был переименован в Азнакаевский.

В период с 10 февраля 1935 года по 15 июля 1958 года село находилось в новообразованном Тумутукском районе в качестве районного центра. После упразднения района село вошло в состав Азнакаевского района.

С 01 февраля 1963 года по 11 января 1965 года село входило в состав Альметьевского района (Азнакаевский район был упразднён в результате реформы по укрупнению районов и позже восстановлен).

В 1929 году была образована Тумутукская машинно-тракторная станция. В этом же году в селе организован колхоз «Авангард» (председатели — Н. Ахметханов, С. Закиров). В 1992 году был реорганизован в акционерное общество. С 2001 года в составе ООО «Агрофирма „Азнакай“».

В 1964 году в колхоз «Авангард» приезжал первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущёв. В тот период колхоз был передовым в районе.

В 1973 году была построена участковая больница и стоматологическая поликлиника.

Население 
Источник.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 96%.

Экономика 
Большая часть населения занята сельским хозяйством в ООО «Агрофирма "Азнакай"», крестьянских фермерских хозяйствах, Управлении по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления, подстанции АЭС, занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют дом культуры (с 1967 года), средняя школа (с 1919 года), детский сад, врачебная амбулатория, Тумутукский филиал санатория-профилактория «Азнакаевский», библиотека (с 1919 года), детская музыкальная школа.

Религиозные объекты 
В 2001 году на пожертвования прихожан и сельсовета построена мечеть.

Известные люди 
 А. Г. Гатауллин (р. 1948) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РТ.
 Рашит К. Закиев (р. 1937) — журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, в 1975—2010 гг. возглавлял журнал «Чаян».
 Ринат К. Закиев (р. 1940) — генетик, кандидат биологических наук, профессор КФУ.
 Ф. А. Закиев (р.1952) — нефтяник, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный нефтяник РТ.
 А. Г. Нугайбеков (р. 1947) — нефтяник, доктор технических наук, заслуженный нефтяник РТ, начальник НГДУ «Елховнефть» (в 1984—2009 гг.) лауреат Премии правительства РФ, Государственной премии РТ в области науки и техники.
 Х. Ш. Шамсимухаметов (1929—1991) — заслуженный агроном ТАССР, РСФСР, работал секретарем парткома (с 1957 г.), агроном колхоза «Авангард» (с 1967 г.), почетный колхозник (в 1991 г. его именем назван фруктово-ягодный сад колхоза «Авангард»).

См. также 
 Новый Тумутук

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Тумутук//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 94-96
Тумутук // 
 

Населённые пункты Азнакаевского района